Ornithosuchidae é uma família extinta de carnívoros quadrúpedes e alguns arcossauros Crurotarsi. Difundiram-se geograficamente durante as fases Carniano e Noriano do Triássico. Três gêneros, Ornithosuchus, Venaticosuchus e Riojasuchus são atualmente conhecidos. A família criada pelo paleontólogo alemão Friedrich Von Huene, em 1914.

Descrição 
Os Ornithosuchideos pode ser identificada pela presença de um diastema arqueado, ou fenda entre os dentes. Quando a mandíbula está fechada, dois grandes dentes curvos se encaixam no diastema, que está posicionado entre a pré-maxila e mandíbula. Há duas depressões pouco profundas na parede do diastema para acomodar esses dentes. Os dentes grandes da dentição dos Ornithosuchus e dos Riojasuchus são colocados atrás de um dente menor que sai da mandíbula. Este tipo de posição dos dentes não é visto em qualquer outro arcossauros basal. Outra característica da ornithosuchideos é a sua incomum focinho pendendo para baixo, visto nos Riojasuchus e Venaticosuchus, mas não nos Ornithosuchus.

Várias outras características distinguem ornithosuchideos de todos os outros arcossauros. Ornithosuchus e Riojasuchus possuem uma fenestra pequena, ou um buraco, entre o palato e ossos pterigóideo do palato. O contato entre os ossos nasais e pré-frontal do crânio é pequeno ou ausente, e um contato muito grande entre os frontais e lacrimais. Em outros arcossauros, incluindo Rauisuchia, Aetosauria, pterossauro e dinosauromorfos, o contato naso-frontal separa o córtex pré-frontal do lacrimal.

Diferentemente da maioria dos outros arcossauros, o pedal ungual (a mais distal dos ossos dos pés que formam garras) são comprimidas lateralmente. Eles são afiados e recurvados. Os unguais são muito profundos, sendo mais altos do que longos, principalmente no interior dos dígitos. Este tipo de garra não é visto em qualquer outro dinossauro do Triássico, exceto os pterossauros.

O grande grupo de arcossauros têm sido frequentemente diferenciados uns dos outros com base na estrutura de seus tornozelos. Na maioria dos Crurotarsi, o astrágalo tem uma projeção convexa que se encaixa em um espaço côncavo no calcâneo. Refere-se ao tornozelo de um crocodilo-normal, como é o tipo mais comum de tornozelo nos Crurotarsis. Ornithosuchideos são únicos entre os Crurotarsis, e todos os outros arcossauros, na posse de um tornozelo crocodilo-invertida. Em um tornozelo crocodilo-invertida, o posicionamento da concavidade é invertida: ao invés de estar no calcâneo, é sobre o astrágalo. Nos ornithosuchideos, o calcâneo tem uma projeção convexa que é análogo à projeção convexa sobre o astrágalo crocodilo-normal. O tornozelo do crocodilo-invertida também é visto em Euparkeria, um archossauromorfo basal do Triássico, que é classificado fora do Archosauria.

Filogenia 
Ornithosuchidae é geralmente considerado dentro do clado Suchia, que inclui Rauisuchia, Aetosauria e Crocodylomorpha. Abaixo está um cladograma com base em Nesbitt & Norell (2006), Nesbitt (2007),  e Brusatte et al. (2010), mostrando o posicionamento de Ornithosuchidae dentro Archosauria.

Ligações externas 
 Palaeos Vertebrates

Répteis pré-históricos
Répteis do Triássico